Иван Терещенко:
 Терещенко, Иван Николаевич (1854—1903) — российский коллекционер, меценат, владелец сахарорафинадных заводов, крупный землевладелец.
 Терещенко, Иван Сидорович (1929—2007) — советский металлург, Герой Социалистического Труда.